Офф-Офф-Бродвей (вне вне Бродвея, ) — профессиональный театральный термин, которым обозначаются площадки в Нью-Йорке с вместимостью менее 100 посетителей. Эти театры меньше Бродвейских и офф-Бродвейских.

См. также 
 Бродвейский театр
 Офф-Бродвей
 Драма Деск
 Драма Лонг
 Obie

Примечания

Ссылки 
 Bottoms, Stephen J. 2004. Playing Underground: A Critical History of the 1960s Off-Off-Broadway Movement. Ann Arbor: University of Michigan Press. ISBN 0-472-03194-5.
 Viagas, Robert. 2004. The Back Stage Guide to Broadway. New York: Back Stage Books. ISBN 0-8230-8809-X.
 New York Innovative Theatre Award, an awards and advocacy group for independent theater
 Review site specializing in Off-Off-Broadway 
 League of Independent Theater 
 offoffonline.com 

Театральная терминология